Рот — тілесний отвір у тварин, через який приймається їжа і, у багатьох випадках, здійснюється дихання.
 Рот (район) — район у Баварії.

Рот (, ) — німецьке і єврейське прізвище:

Відомі особи 
 Альбрехт Вільгельм Рот — німецький лікар та ботанік.
 Вероніка Рот — американська письменниця у стилі антиутопії.
 Едуард Рот — повний кавалер ордена Слави, у роки радянсько-німецької війни командир відділення розвідки 88-го гвардійського стрілецького полку.
 Йозеф Рот — відомий австрійський письменник та журналіст.
 Себастьян Рот — швейцарський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Сесилія Рот — аргентинська актриса.
 Тім Рот — англійський актор і режисер.
 Ульріх Рот — німецький гітарист-віртуоз, філософ.
 Філіп Рот — американський письменник.
 Франц Рот — німецький футболіст.

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища